— японский прыгун с трамплина, чемпион мира 2013 года в смешанном первенстве, призёр Олимпийских игр 2014 года в команде.

В Кубке мира Такэути дебютировал в 2006 году, в феврале 2008 года впервые попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 8 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира, 3 в личных соревнованиях и 5 в командных. Лучшим достижением по итогам Кубка мира для Такэути является 28-е место в сезоне 2007-08.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, стал пятым в команде, 34-м на нормальном трамплине и 37-м на большом трамплине.

Кубок мира

Статистика выступлений 
Данные приведены на 3 декабря 2011

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Японии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года